Сражение при Доггер-банке:

 Сражение у Доггер-банки (1696)
 Сражение при Доггер-банке (1781)
 Сражение у Доггер-банки (1915)

См. также 
 Гулльский инцидент